Художественные полотна
 Середина 1530-х — «Ужин в Эммаусе» Тициана; ныне в Лувре.
 1601 — «Ужин в Эммаусе» Караваджо; Лондонская Национальная галерея.
 1605—1606 — «Ужин в Эммаусе» Караваджо; Пинакотека Брера в Милане.
 1645—1665 — «Ужин в Эммаусе» Якоба Йорданса; Национальная галерея Ирландии.